Posuvník může být: 
 posuvný vozík, pohyblivá část psacího stroje
 posuvný ovladač, např. posuvník potenciometru (viz též jezdec), logaritmického pravítka (viz i šoupátko) aj.
 prvek, který umožňuje posun o půl tónu výše na chromatické harmonice
 scrollbar, ovládací prvek uživatelského rozhraní na obrazovce počítače